Daruvarska pivovara s radom je počela 1840. godine i pošto od svojega osnutka pa do danas djeluje na istom mjestu slovi za najstariju od svih pivovara u Hrvatskoj. Također pivovara nikad nije prestala proizvoditi pa ni u vremenima Domovinskog rata. Tehnologiju proizvodnje piva u Daruvar su donijeli Česi što se oslikava u imenu piva. Naziv piva Staročeško prvi se put počeo upotrebljavati 1893. godine, tijekom vlasništva građana Polaka, Crnera i Dobranovića i to za zimsko pivo pod nazivom "Staročeško zimsko pivo" koje se istakalo iz drvene bačve. To pivo proizvodilo se prema recepturi čeških doseljenika daruvarskog kraja. Nakon "zimskog", Staročeško se kao ime počelo koristiti i za ostale vrste piva. Jedina je pivovara izvan Češke Republike koja proizvodi pivo prema tradicionalnoj češkoj tehnologiji (staročeška receptura), što je čini jedinstvenom na ovim prostorima.

Staročeško pivo kuhati se počelo čak dvije godine prije nego što je u češkom gradu Plzeňu po prvi put u povijesti skuhan lager, koji je i danas dominantni tip u svijetu piva.

2008. godine Daruvarska pivovara završila je u stečaju. Nakon toga ime je promijenjeno u Pivovara Daruvar te se pivovara, uz lager, više okrenula craft pivu.

Rekordnu proizvodnju od 255 tisuća hektolitara godišnje pivovara je zabilježila 1998. godine.

Povijest
Utemeljila ju je grofovska obitelj Janković (pivovaru je zapravo dao izgraditi Izidor Janković), nasljednici grofa Antuna Jankovića na imanju potonjeg u središtu Daruvara.

1893. pivovara prelazi u vlasništvo dobro stojećih daruvarskih građana Polaka, Crnera, Dobrovića i drugih.

1925. godine pivovaru je kupila obitelj Gross (Gustav i Leon Gross) koja je od početka 20. stoljeća imala u Daruvaru Građansku dioničku štedionicu.

1941. pivovaru kupuje Viktor Hrešić, tadašnji vlasnik mljekare Zdenka u Velikim Zdencima.

Privatizacijom u ožujku 1993. godine postala je dioničko društvo u vlasništvu tadašnjih i bivših radnika te je ubrzo preregistrirana u društvo s ograničenom odgovornošću. 

2005. godine pivovara je prodana tvrtki Orlando Film Classic u vlasništvu Orsata Zovka.

2008. godine tvrtka Durata, vlasnika Zdravka Pavkovića, kupila je prvo 75 postotni udio, a do kraja godine i preostalu četvrtinu udjela.

Od lipnja 2010. godine pivovara je dio Kufner grupe d.o.o.

Pivovara danas
Nakon ulaska u tržište craft piva našli su se u jedinstvenoj situaciji na hrvatskom tržištu.

"Nisu "tipična" industrijska pivovara, ali nisu ni "tipična" craft pivovara, kako se danas najčešće klasificiraju na tržištu. Istovremeno su najmanja industrijska i najveća craft pivovara u Hrvatskoj. Neki za njih kažu da su veliki, a neki da su dio njih - malih. No, zbog njih se "craft puritanci" ne dižu na zadnje noge, kao što to čine u slučaju velikih industrijskih pivovara  - koje pod egidom crafta na tržište izbacuju nove stilove piva. Daruvarskoj pivovari je zakon omogućio da se pozicionira na tržištu kao mala i nezavisna. S time da ona ima dodatnu prednost: živi od industrijske pive, a za dušu radi craft – pivo.", s portala novac.hr.

"Jasno mi je da će našu pivovaru javnost teško doživjeti kao klasični craft, ali želja nam je da prosječnom potrošaču svijetlog lager piva približimo craft pivo, a što zbog naše tehnologije i distribucije možemo po razumnoj cijeni.", Krešo Marić, majstor pivar Pivovare Daruvar.

Proizvodi

Staročeško
Pivo od samog početka slično češkom pivu, a kuhati se počelo čak dvije godine prije nego što je u češkom gradu Plzeňu prvi put u povijesti skuhan lager, koji i danas prevladava u svijetu piva. Prvo Staročeško pivo pod nazivom Zimsko, točilo se iz drvene bačve i proizvodilo prema recepturi čeških doseljenika daruvarskoga kraja.

Daruvarsko

Peti element
Pivovara je 2014. uvela novu brand liniju Peti element (5th Element), pod kojom se trenutačno prodaje 10 različitih vrsta craft piva. Istaknuti se mogu Whey Beer (proteinsko pivo) i Green power - prvo pivo s dodatkom industrijske konoplje u Hrvatskoj. Pivo Peti element nastalo je u radionici najpoznatijeg domaćeg majstora pivara Kreše Marića. To je linija piva iza koje stoji filozofija o petom elementu – u osnovi svakog piva samo su četiri sastojka: voda, slad, kvasac i aromatični hmelj. Njihovi su simboli redom: voda, zemlja, zrak i vatra, a vječno traženje harmonije i sklada u beskraju mogućnosti koje pružaju elementi (očituje se u velikom broju vrsti piva koji svakodnevno raste) zove se – ljubav. Ljubav majstora pivara je peti element.

O nazivu od tvorca i same pivovare:

"Četiri osnovna sastojka [piva (slad, voda, hmelj i kvasac)] prikazujemo kao četiri elementa [(zemlja, voda, zrak i vatra)] – slad izlazi iz zemlje, hmelj raste u visine i simbolizira zrak, voda je voda, dok je kvasac čaroban poput vatre. Peti element je čovjek, pivar, koji koristeći svoja znanja kombinira ta četiri osnovna sastojka da bi dobio specifičnu aromu jer su se ljudi zaželjeli kvalitetnog piva i novih okusa, a ja to zovem pivo s dušom ili osobnim potpisom.", Krešo Marić, majstor pivar i voditelj proizvodnje Pivovare Daruvar."...četiri osnovna sastojka (slad, voda, hmelj i kvasac), odlučili smo predstaviti Vam te sastojke kroz četiri elementa – zemlju, vodu, zrak i vatru koje objedinjuje naša strast u proizvodnji piva kroz peti element - ljubav. Na Vama je da pronađete svoj element i pretvorite ga u onaj peti – ljubav, pa da čarolija pri ispijanju svakog našeg piva bude potpuna."'', Pivovara Daruvar.

Poveznice

 Daruvar
 pivo

Izvori

Vanjske poveznice 
https://www.pivovara-daruvar.hr/

Pivovare u Hrvatskoj
Daruvar